Amber Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amber Creek (Elm Creek), Fluss im Bundesstaat Kansas
 Amber Creek (White River), Fluss im Bundesstaat Washington